Teje (królowa) – małżonka faraona Amenhotepa III
 Teje (król) – predynastyczny król Dolnego Egiptu